Трохимчук — українське прізвище, утворене від імені Трохим.

 Трохимчук Віктор Васильович ( 1955) — український науковець у галузі фармації, заслужений працівник освіти України
 Трохимчук Євген Олександрович (1992—2014) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трохимчук Іван Васильович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трохимчук Максим Олександрович — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трохимчук Степан Клементійович (1909—1945) — сотенний УПА
 Трохимчук Степан Максимович (1921—2003) — Депутат Верховної Ради УРСР (1971—1979), Герой Соціалістичної Праці

Також 
 Трофимчук
українські прізвища
Прізвища на -ук